Der Begriff Schneckenberg bezeichnet:

 Schneckenberg (Parkanlage), ein gestalterisches Element innerhalb eines englischen Landschaftsparks

Schneckenberg heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile, Deutschland:
 Schneckenberg (Grubweg), Ortsteil des Passauer Stadtteils Grubweg
 Schneckenberg (Traunreut), Ortsteil der oberbayerischen Stadt Traunreut

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Schneckenberg (Bayerischer Wald), 526 m, Hügel in Haibach im Landkreis Straubing-Bogen in Bayern
 Schneckenberg (Fränkische Alb, Hirschbach), 526 m, Erhebung der Fränkischen Alb bei Hirschbach (Oberpfalz)
 Schneckenberg (Ries) 495 m, Erhebung bei Kirchheim am Ries
 Schneckenberg (Fränkische Alb, Eichstätt), 492 m, Erhebung der Fränkischen Alb bei Eichstätt
 Schneckenberg (Fränkische Alb, Wemding), 481 m, Erhebung der Fränkischen Alb bei Wemding
 Schneckenberg (Fränkische Alb, Pielenhofen), 438 m, Erhebung der Fränkischen Alb bei Pielenhofen
 Schneckenberg (Steigerwald, Willanzheim), 438 m, Erhebung bei Willanzheim
 Schneckenberg (Landkreis Dingolfing-Landau), 424 m, Erhebung bei Pilsting
 Schneckenberg (Steigerwald, Scheinfeld), 423 m, Erhebung bei Scheinfeld
 Schneckenberg (Passau), 373 Meter hoher Berg im Passauer Stadtteil Grubweg
 Schneckenberg (Offenbach am Main), 166 m
 Schneckenberg (Rheinland-Pfalz), 143 m

Schutzgebiete:
 Schneckenberg (Naturschutzgebiet) ein Naturschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, in Baden-Württemberg
 Schneckenberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg

andere:
 Schneckenberg (Brașov), archäologischer Fundort bei Kronstadt (Rumänien)
 Schneckenberg (Leipzig), Landschaftsgarten im englischen Stil in Leipzig
 Schneckenberg (Wasserzell), Wasserzell (Eichstätt), Landkreis Eichstätt, Bayern, mit Abschnittsbefestigung Schneckenberg

Siehe auch:
 Steinerne Schnecke oder Schnecke im Weinberg, siehe Cikkurat
 Schneckenberger Wasser

Schneckenberg ist der Familienname von:
 Ernst Schneckenberg (1876–1945), deutscher Architekt